

Sigle 
 Teknillinen korkeakoulu – Politecnico di Helsinki
 The Karate Kid – serie di film
 My Life with the Thrill Kill Kult – gruppo musicale statunitense

Codici 
 TKK – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Chuuk (Isole Caroline, Stati Federati di Micronesia)